Овде су дати састави екипа учесница на Европском првенству у фудбалу 1980. одржаном у Италији, између 11. јуна и 22. јуна 1980..

Тренер:Ги Тис

Тренер:Др. Јозеф Венлош

Тренер: Род Гринвуд

Тренер Alketas Panagoulias

Тренер Енцо Беатрцот

Тренер Jan Zwartkruis

Тренер Ладислав Кубала

Тренер Јуп Дервал

Европско првенство у фудбалу 1980.
1980